Propanole sind Alkohole mit drei Kohlenstoffatomen und einer Hydroxygruppe (–OH). Sie haben die allgemeine Summenformel C3H8O und eine molare Masse von 60,10 g/mol. Es gibt nur zwei Isomere:

Einzelnachweise 

 Propanole
Stoffgruppe
Kaffeeinhaltsstoff